Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1996 года () прошёл в городе Steenwijk с 30 марта по 13 апреля.

Впервые победил Эрно Просман

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей
 Herkamp

1996 год в шашках
Март 1996 года
Апрель 1996 года
Спорт в Нидерландах в 1996 году